Жункал () — португальська власна назва.

Топоніми

Жункал-ду-Кампу — парафія.